Натуральне число 1832
 1832 рік до нашої ери
 1832 рік нашої ери